Zugg ist der Familienname von:
 Daniel Zugg (* 1993), österreichischer Skibergsteiger

Zugg ist die Abkürzung für:
 Zuggattung

Abkürzung